El término Costa Chica puede referirse:

En Argentina
 a la Costa Chica, una localidad de la Argentina;

En México

 a la Costa Chica, una región del estado de Guerrero;
 a la Costa Chica, una región del estado de Oaxaca.